Varfoloméievka (poble), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Varfoloméievka (estació), localitat del territori de Primórie, a Rússia